Johann Cristoph Bach ist der Name folgender Personen:

* Johann Christoph Bach I (1642–1703), deutscher Komponist, Vetter von Johann Sebastian Bachs Vater Ambrosius
 Johann Christoph Bach der Ältere (1645–1693), deutscher Musiker, Onkel von Johann Sebastian Bach
 Johann Christoph Bach (Organist, 1671) (1671–1721), deutscher Organist, ältester Bruder von Johann Sebastian Bach

 Johann Christoph Bach VIII (1702–1756), Sohn von Johann Christoph Bach (Organist, 1671), Lehrer und Kantor in Ohrdruf
 Johann Christoph Bach (Organist, 1782) (1782–1846), deutscher Organist, sogenannter Binderslebener Bach
 Johann Christoph Friedrich Bach (1732–1795), deutscher Musiker und Komponist, Sohn von Johann Sebastian Bach, sogenannter Bückeburger Bach